Анкона — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Анкона — провінція в Італії, у регіоні Марке.